The Hill puede referirse a:

 La colina (película), cuyo título original en inglés es The Hill, una película de 1965 dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Sean Connery; o
 The Hill (periódico), un periódico y sitio web de política estadounidense publicado en Washington D. C..